iperyty – grupa bojowych środków chemicznych
 iperyt bromowy
 iperyt siarkowy (gaz musztardowy)
 iperyt tlenowy
 iperyty azotowe
 Iperyt – polska grupa muzyczna